My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows – debiutancki album
duetu Tyrannosaurus Rex, wydany został w 1968 roku.

Muzycy 
 Marc Bolan – śpiew, gitara
 Steve Peregrine Took – śpiew, bongosy, gong, instrumenty perkusyjne

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1968
Albumy rockowe
Albumy folkowe
Albumy A&M Records
Albumy Regal Zonophone Records
Albumy wyprodukowane przez Tony’ego Viscontiego